«Большая картина» () — кинофильм режиссёра Кристофера Геста.

Сюжет 
Ник Чепмен — выпускник киношколы, и вдруг его короткий фильм завоёвывает специальный приз. Это позволяет ему заняться съёмками на достаточно высоком уровне — он даже может снимать фильм в Голливуде, тот фильм и та студия, о которых он так мечтал.

Но не всё так просто. В процессе создания фильма звёзды, менеджеры, агенты — все пользуются наивностью Ника, и от его первоначального замысла фильма не остаётся ничего. Ник теряется, не знает что делать и в результате всё-таки выпускает фильм, правда наплевав при этом на мнение своей подруги Сьюзен и лучшего друга Эммета.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1988 года